Кубок Альп — міжнародний футбольний турнір, перший розіграш якого відбувся в 1960 році між збірними Італії та Швейцарії. З 1962 року в турнірі брали участь лише клуби. Останній розіграш турніру відбувся в 1987 році.

Фінали

Посилання 
 http://www.rsssf.com 

Футбол у Швейцарії